Финукейн () — ирландская фамилия. Известные носители:

 Финукейн, Брендан (1920—1942) — британский летчик.
 Финукейн, Пэт (1949—1989) — ирландский адвокат.